A római történelem két Valerius Licinianus Licinius nevű nevezetes személyt ismer.

 Licinius augustus - (263–325) az idősebb a diocletianusi tetrarchia idején a négy uralkodó egyike, többszörös római consul
 Licinius caesar - (315–326) az előző fia, caesari rangra jutott, római consul.